Odum oder Ødum ist der Familienname folgender Personen:

 Eugene P. Odum (1913–2002), US-amerikanischer Ökologe

 Jake Odum (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Kasper Ødum (* 1979), dänischer Badmintonspieler

Odum oder Ødum steht für:
 Ødum (Østjylland), Ort in Østjylland, Dänemark
 Odum (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Odum, Name der Baumgattung Milicia in Ghana